Стегодо́ны (, от  — кровля и  — зуб, из-за гребней на коренных зубах) — род вымерших млекопитающих из отряда хоботных. Стегодоны жили во многих частях Африки в миоцене — плиоцене, в Азии — в плиоценовую и плейстоценовую эпохи. Популяция карликовых стегодонов на острове Флорес вымерла лишь 17 тыс. лет назад, в Южном Китае найдены окаменелости стегодона, жившего 4,1 тыс. лет назад, но датировки в голоцене (менее 12 тыс. лет назад) не подтверждены.

Описание 
Некоторые виды стегодонов были одними из крупнейших среди хоботных, взрослые особи Stegodon zdanski были весом более 12 тонн, выше 4 метров в холке, 8 метров в длину, без учёта трёхметровых бивней. У некоторых особей бивни были настолько близки друг к другу, что хобот, вероятно, не лежал между бивней, а свешивался через них.

Ранее стегодоны считались предками существующих слонов, а также мамонтов, но в настоящее время известно, что у них не было потомков. Стегодон развился из рода Stegolophodon, вымершего рода из Азии и Африки миоценовой эпохи. Сегодня стегодон считается группой, родственной мамонтам, также, как и живущей поныне группе индийских слонов. Некоторые систематики считают стегодонов подсемейством слоновых. И стегодоны, и примитивные слоны произошли от Gomphotheriidae. Самое важное отличие от слоновых наблюдается в коренных зубах: у стегодонов жевательная поверхность состоит из серии низких гребней и «долин», тогда как у слоновых жевательная поверхность зубов более плоская. Кроме того, скелет стегодонов — более низкий, крепкий и компактный, чем у слонов.

Вымирание 
Вымерли в конце плейстоцена, вероятно, из-за изменений в растительности (стегодоны были узкоспециализированными в питании жителями густых тропических лесов, в отличие от своих современников — азиатских слонов, которые живут в лесах разных типов), а также из-за прямого преследования первобытными людьми, так как стегодоны за миллионы лет пережили множество изменений климата. Ископаемые кости стегодонов в Азии часто находят вместе с каменными орудиями архаичных людей — Homo erectus и ранних Homo sapiens. При раскопках в пещере Пансян Дадонг (южный Китай) обнаружены свидетельства разделки стегодонов древними людьми, их каменные и костяные орудия труда. Большинство ископаемых остатков стегодонов в этой пещере принадлежали молодым особям и детёнышам, причём найдено непропорционально большое количество костей ног стегодонов. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что древние люди могли разделывать стегодонов за пределами пещеры и приносили в пещеру, для употребления в пищу, только наиболее мясные части стегодонов. Достоверно определить причины исчезновения затруднительно из-за небольшого числа находок. Многие островные виды вымерли, предположительно, из-за низкого генетического разнообразия островных популяций, так как ни климатических изменений, ни присутствия людей на островах в период вымирания этих островных видов не обнаружено.

В национальном парке Бардиа в Непале есть популяция индийских слонов, которые из-за родственного скрещивания очень похожи на стегодонов и могут сохранять многие их черты. Некоторые отвергают эти сходства, называя их скорее недавними мутациями, чем атавизмами.

Феномен «островной карликовости» 
Как и слоны, стегодоны должны были быть хорошими пловцами. Их окаменелости часто встречаются на азиатских островах, которые даже в периоды низкого уровня океана (во время холодных фаз плейстоцена) не могли быть связанными сухопутными мостами с Азией (Сулавеси, Флорес, Тимор, Сумба в Индонезии, Лусон и Минданао на Филиппинах, на Тайване и в Японии). Общая эволюционная тенденция млекопитающих на островах — островная карликовость.

Мельчайший вид, Stegodon sondaari, известный по слоям возрастом 900 тыс. лет на индонезийском острове Флорес, имел предполагаемый вес около 300 кг, сравнимый с азиатским буйволом. Другой карликовый вид, Stegodon florensis, жил на Флоресе ещё 17 000 лет назад и был современником с открытым в 2003 году человеком вида Homo floresiensis, который, возможно, охотился на этих стегодонов. Этот вид стегодона вымер, предположительно, из-за извержения вулкана.

Классификация 
Выделены 12—18 видов стегодонов:
 Stegodon aurorae (Япония)
 Stegodon elephantoides (Мьянма, Ява)
 Stegodon florensis (Флорес, Индонезия)
 Stegodon ganesha (Индия, Пакистан)
 Stegodon insignis (Пакистан)
 Stegodon orientalis (Китай, Япония)
 Stegodon shinshuensis (Япония)
 Stegodon sompoensis (Сулавеси, Индонезия)
 Stegodon sondaari (Флорес, Индонезия)
 Stegodon trigonocephalus (Ява, Индонезия, Сирия)
 Stegodon zdanski (Китай)
 Stegodon timorensis (Тимор)
 Stegodon mindanensis (Минданао)
 Stegodon yuanmouensis, You et al. 1978 (Китай, Юньнань)
 Stegodon kaisensis (Чад, в миоцене)
 Stegodon luzonensis (Лусон, Филиппины)
 Stegodon sumbaensis (Сумба, Индонезия)
 Stegodon syrticus (Африка)
Следующая кладограмма показывает положение рода Stegodon среди других хоботных:

Примечания 

Вымершие хоботные
Млекопитающие плейстоцена
Млекопитающие плиоцена
†